Дидье́ Я Кона́н (; 25 февраля 1984, Абиджан) — ивуарийский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
В 19 лет дебютировал в ивуарийском клубе «АСЕК Мимозас». В 2006 году перешёл в норвежский клуб «Русенборг», в котором провёл три сезона. В августе 2009 года заключил контракт с немецким клубом «Ганновер 96». Летом 2014 года Я Конан перешёл в «Аль-Иттихад» из Джидды. В январе 2015 года вернулся в «Ганновер», подписав контракт на полгода.

25 июня 2015 года стал игроком дюссельдорфской «Фортуны», с которой подписал контракт на два года.

В сборной 
В сборной своей страны дебютировал 8 октября 2006 года в игре против сборной Габона (5:0). Участник Кубка африканских наций 2012 и 2013 годов, а также чемпионата мира 2014 года.

Статистика выступлений 
По состоянию на 13 сентября 2013

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф